Пе́тер Ха́утман (; род. 4 июня 1957, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Фейеноорд», «Гронинген» и сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Хаутман является воспитанником клуба «Фейеноорд», в профессиональном футболе дебютировал в клубе «Гронинген», за эти два клуба провёл большую часть своей карьеры, несколько раз покидая и возвращаясь в них. За  годы проведённые в «Фейеноорде» Хаутман вместе с командой сумел победить в чемпионате и Кубке Нидерландов. Кроме нидерландских команд Хаутман непродолжительное время поиграл за бельгийский «Брюгге» и португальский «Спортинг», с первым из них он стал чемпионом Бельгии, а со вторым завоевал Суперкубок Португалии. Закончил свою карьеру Хаутман в 1993 году в клубе «Эксельсиор».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Хаутман дебютировал в 1983 году, всего в составе сборной провёл 8 матчей, в которых забил 7 голов.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (1): 1983/84
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 1983/84
 Чемпион Бельгии (1): 1978/79
 Обладатель Суперкубка Португалии (1): 1987
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов (1): 1982/83
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА (1): 1986/87

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам